Чемпионат мира по снукеру 1948 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Leicester Square Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Уолтера Дональдсона.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 
Матчи из 35 фреймов

 Джон Палмен П:отказ Сидней Ли 

 Конрэд Стэнбери 26:9 Эрик Ньюмен 

Х. Ф. Фрэнсис 16:19 Джон Барри 

 Вилли Ли 18:17 Герберт Холт

Второй раунд 
Матчи из 35 фреймов

 Джон Палмен 19:16 Конрэд Стэнбери 

 Джон Барри 14:21 Вилли Ли

Третий раунд 
Матч из 35 фреймов

 Джон Палмен 18:17 Вилли Ли

Ссылки 
 Global Snooker

Май 1948 года
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1948 год в Лондоне